Tim (músico) — baixista e vocalista português
 Gruppo TIM — grupo italiano de telecomunicações
 TIM (marca) — empresa italiana de telecomunicações
 TIM Brasil — empresa brasileira de telecomunicações
 TIMvision — serviço de streaming italiano
 Tim (filme) — filme com Mel Gibson
 Tim (álbum de Avicii)
 Tim (álbum de The Replacements)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música